Luka Lučić SJ ( Morančani, 16. ožujka 1939. ‒ Zagreb, 26. rujna 2020.), hrvatski katolički svećenik, isusovac, misionar i pastoralni djelatnik.

U Družbu Isusovu stupio je 15. srpnja 1956. u Zagrebu. Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1968. u zagrebačkoj katedrali.

Životopis 
Rođen je u Baricama kod Živinica u pobožnoj kršćanskoj obitelji koja je svakodnevno molila i svjedočila vjeru. Još kao malo dijete volio je ići u crkvu. Za sebe kaže da je prvi put poželio biti svećenikom kad je kao četverogodišnjak vidio mladog kapelana u Morančanima Emila Čondrića. 1946. pošao je u prvi razred osnovne koju je pohađao u rodnim Živinicama. Bio je ministrant. 1954. pošao u Zagreb na u dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije. Pristupio isusovcima tako što je nakon dvije godine zamolio je svojeg nadbiskupa dopustiti mu kao sjemeništarcu priključiti se Družbi Isusovoj. Molbi je udovoljeno. Novicijat mu je započeo 1956. godine. Prvo duhovno oblikovanje u smislu isusovačkog redovnika završio je 1958. Odslužio je obvezni vojni rok, završio gimnaziju te filozofiju koju je i magistrirao. U Zagrebu je upisao i teologiju. Za svećenika se zaredio 1968. godine. Godinu potom završio je studij teologije na Gregoriani u Rimu. Trebao je zatim poći u Afriku, ali nije zbog raspoređivanja u Sarajevo u Bogosloviju gdje je bio od 1969. do 1972. duhovnik i predavao nekoliko predmeta. Nakon toga ipak je pošao u misijski rad. Nakon odobrenja rada u misiji, prvo je otišao u Dublin na pripreme, a onda početkom 1973. u Zambiju. Trideset godina misionar u Africi. Predavao je i bio odgojiteljem u bogosloviji u Zambiji i Malaviju. Prvo ga je put odnio u Zambiju. Kad je stigao, pater provincijal obavijestio ga je da je zatvoreno bogoslovno sjemenište u Malawiju zbog čega su se bogoslovi iz Zambije, njih 29, vratili kući. Stoga ga je provincijal uputio na novoosnovanu bogosloviju u Zambiji. Ondje su jednu gimnaziju podijelili na srednju školu i bogosloviju. Ondje je ostao do 1976. godine. Zatim je jednu godinu bio u Walesu obaviti treću isusovačku formaciju. Završetkom tog drugog novicijata prije zadnjih zavjeta vratio se u Zambiju. Ondje je uz prekide, radio u bogosloviji do 1993. godine. Među te prekide bio je i studij moralne teologije u Rimu. 1993. je godine poslan u Malavi među bogoslove. Poučavao ih je 13 godina. Ukupno je za svećeništvo pripremio 150 misnika, i dosta njegovih bivših bogoslova postali su biskupi u Zambiji i Malaviju. U Zagreb se vratio 2006. godine. Po povratku je preuzeo dio predavanja na Filozofskom i Teološkom fakultetu Družbe Isusove. Također je djelovao i u Splitu. 2013. je opet u Sarajevu gdje o vjernicima pastoralno skrbi o vjernicima župe sv. Ignacija Lojolskoga na Grbavici u Sarajevu. Većinu svog svećeničkog života proveo je formirajući svećenike. U misijama je manjkalo profesora pa je predavao i po 13 sati tjedno i predavao je mnogo toga: moral, patrologiju, kristologiju, ekleziologiju, Presveto Trojstvo i dr. i jedino nije predavao Sveto pismo i Kanonsko pravo. 50 godina svećeništva proslavio je 22. srpnja u župnoj crkvi u Živinicama.

Izvori 

Hrvatski katolički svećenici
Hrvatski isusovci
Misionari
Živinice